

Architettura
 Walhalla – tempio neoclassico presso Ratisbona

Astronomia
 1260 Walhalla – asteroide del Sistema solare

Geografia
 Australia
 Walhalla – città del Victoria
 Stati Uniti d'America
 Walhalla – capoluogo della contea di Oconee, Carolina del Sud
 Walhalla – città della Contea di Pembina, Dakota del Nord

Letteratura
 Walhalla (Valhalla Rising) – romanzo di Clive Cussler del 2001

Musica 
 Walhalla – gruppo musicale italiano 
 Walhalla – traccia dell'album Shadowland dei Dark Moor del 1999

Pagine correlate 
 Valhalla (disambigua)